Ґерд () — німецьке ім'я.
 Ґерд Бінніґ (;  1947) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1986 рік (спільно з Г. Рорером).
 Ґерд Вессіґ (;  1959) — німецький легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Ґерд Мюллер (;  1945) — німецький футболіст. Колишній нападник «Баварії» (Мюнхен) та збірної Німеччини. 
 Ґерд Освальд (;  1919 —  1989) — американський режисер, сценарист, продюсер та актор.

 Ґерд-Віше — село в Ірані, у дегестані Хурґам, бахша Хурґам, шагрестан Рудбар, остан Ґілян.
 Ґерд-Ґавабар — село в Ірані, у дегестані Отаквар, бахша Отаквар, шагрестан Лянґаруд, остан Ґілян.
 Ґерд-Поште — село в Ірані, у дегестані Блукат, в бахші Рахматабад-о-Блукат, шагрестані Рудбар остану Ґілян.
 Ґерд-Уласт — село в Ірані, у дегестані Ґураб-Пас, Центральна бахша, шагрестан Фуман, остан Ґілян.